TECO:
 TECO (сокр. от Text Editor and Corrector) — текстовый редактор.
 TECO Electric & Machinery — тайваньская компания, производитель электродвигателей.
ТЕСО — украинский производитель телекоммуникационного оборудования (климатические шкафы, серверные шкафы, шкафы электрораспределения).